Lönnberg ist der Familienname folgender Personen:

 Anne Lönnberg, Alternativname von Anne Lonnberg (* 1948), US-amerikanisch-schwedische Schauspielerin
 Einar Lönnberg (1865–1942), schwedischer Zoologe
 Ivan Lönnberg (1891–1918), schwedischer Maler und Leichtathlet

Sonstiges:
 Lönnberg Valley, Tal auf Südgeorgien im Südatlantik
 Lönnberg-Möwe, alternative Bezeichnung für die Reliktmöwe